Neubau steht für:
 Neubau (Bauwesen), ein relativ neu gebautes Gebäude
 Neubau (2020), ein deutsches Filmdrama von Johannes M. Schmit aus dem Jahr 2020

Neubau heißen folgende Orte:

Deutschland:
 Neubau (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neubau (Bischbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bischbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Neubau (Bayerfeld-Steckweiler), Wohnplatz der Gemeinde Bayerfeld-Steckweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Neubau (Fichtelberg), Ortsteil der Gemeinde Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neubau (Fürstenberg/Havel), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Fürstenberg/Havel
 Neubau (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neubau (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Neubau (Hartmannsdorf-Reichenau), Ortsteil der Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Neubau (Kleinsendelbach), Ortsteil der Gemeinde Kleinsendelbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Neubau (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neubau (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Neubau (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Neubau (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Neubau (bei Rockenhausen), Wohnplatz der Gemeinde Ransweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Neubau (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Neubau (Weiden in der Oberpfalz), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weiden i.d.OPf., Bayern

Österreich:
 Neubau (Gemeinde Gföhl), Katastralgemeinde im Waldviertel in Niederösterreich
 Neubau (Gemeinde Grünbach), Ortsteil von Grünbach am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Neubau (Gemeinde Ladendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Neubau (Gemeinde Röhrenbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Neubau (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Neubau (Gemeinde Hörsching, Katastralgemeinde),  in Oberösterreich (ehemaliger Gemeindename und heutiger Name der einzigen KG der Gemeinde)
 Neubau (Gemeinden Hörsching, Traun), Ortschaft von Hörsching und Traun, Oberösterreich
 Neubau (Wien), der 7. Gemeindebezirk in Wien
 Neubau (Wiener Bezirksteil), der namensgebende Teil des 7. Bezirks in Wien

Neubau ist
 der deutsche Name von Novosedly (Rybník nad Radbuzou), Tschechien
 eine Schutzhütte in der Goldberggruppe in den Hohen Tauern, siehe Schutzhaus Neubau

Siehe auch:

 Neubäu, Neubauer
 Neuer Bau